El término CCS puede referirse a:

Agricultura 
 En Caña de azúcar, CCS es "Commercial Cane Sugar" en sus siglas inglesas, su fórmula aporta la relación entre azúcar e impurezas, con una prueba mediante "polarímetro" efectuada a la recepción de la caña en el ingenio de proceso, para establecer el precio de compra en relación con su calidad. La fórmula es: 
CCS = 3/2P (1 – (F+5)/100) – 1/2Bx (1 – (F+3)/100, donde:
P = % pol en el primer jugo,
Bx = % brix en el primer jugo, 
F = % fibra en la caña.

Música 
 CCS, nombre de una banda inglesa de Jazz Rock de los años 1970, acrónimo de Collective Consciousness Society.

Informática y comunicaciones 
 En informática, CCS es un lenguaje de especificación.
 En telefonía, CCS (100 Call Second), es una unidad para medir el tráfico considerando los cientos de segundos de una llamada.
 En electrónica, CCS (Custom Computer Services), es una empresa conocida por su compilador para microcontroladores PIC de Microchip, CCS C.

Economía 
 En finanzas, CCS es el "Current Cost of Supplies". Es decir, hace referencia a los ingresos netos de una compañía después de ajustar los costes.
 En Chile, Cámara de Comercio de Santiago.
 El código IATA del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar es CCS.

Técnica 
 Captura y almacenamiento de carbono (CCS, del inglés Carbon Capture and Storage).
 Sistema de Carga Combinada (CSS del inglés  Combined Charging System), para la recarga de vehículos eléctricos.

Cómics y videojuegos 
 En Second Life, significa "Community Combat System", y se refiere a un conjunto de sims (regiones) donde se practica el role-play (juego de roles) particularmente de combate.
 En el mundo del manga y el anime, CCS es el acrónimo de la serie animada Card Captor Sakura.
 En "La fuerza de Sheccid", CCS significa Control Cronológico de Sentimiento.
 Recientemente esta abreviatura se utiliza para referirse al juego de Android, Crown Caps Soccer, basado en el tradicional juego de las chapas y con mucho éxito debido al campeonato oficial en el que participan sus jugadores (Liga CCS) y los que organizan los propios usuarios.

Otros 
 Sigla de Caracas (Venezuela).
 En metalurgia, CCS es el acrónimo en inglés por el que se conoce al "Acero recubierto de cobre".
 En medicina, ccs  en algunas indicaciones y/o recetas médicas se refiere a centímetro cúbico en plural, que por supuesto erróneamente escrito, lo correcto es: cm³.
 Congregación para las Causas de los Santos (Congregatio de Causis Sanctorum en latín)

Acrónimos similares 
 CSS.